Nemertopsis är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Heinrich Bürger 1895. Enligt Catalogue of Life ingår Nemertopsis i familjen Emplectonematidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Nemertopsis